Plataforma per la Transparència (del seu nom en anglès Platform For Transparency), grup no oficial d'eurodiputats dins del Parlament Europeu
 Parlament Federal de Transició, òrgan legislatiu interí històric de Somàlia
 Planeta fàcilment terraformable, planeta que podria convertir-se fàcilment en habitable